Trixagus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Gottlieb Kugelann 1794. Trixagus ingår i familjen småknäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Småknäppare
Trixagus